Barnwell Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Barnwell Island (Georgia)
 Barnwell Island (Beaufort County, South Carolina)
 Barnwell Island (Jasper County, South Carolina)